Sezona 2016/17 Prve slovenske nogometne lige (uradno ime zaradi glavnega sponzorja PrvaLiga Telekom Slovenije) je 26. sezona najvišjega nogometnega tekmovanja v Sloveniji. Sezona se je začela 16. julija 2016 in se bo končala 27. maja 2017. Razpored sezone je bil objavljen 24. junij 2016.

Aktualni prvak iz prejšnje sezone je Olimpija, ki je osvojila prvi naslov.

Format tekmovanja
Vsaka ekipa igra 36 tekem (18 na domačih in 18 na gostujočih igriščih) ter z vsako ekipo posebej po 4 tekem (2 domači in 2 gostujoči).

Klubi
Ligo sestavlja 10 ekip, 8 iz prejšnje sezone in 2 iz 2.SNL. Radomlje je kot zmagovalec 2.SNL neposredno pridobil pravico tekmovanja v najmočnejši ligi. Nadomestil je Krko, ki je zasedla zadnje mesto v ligi v prejšnji sezoni. Radomlje nastopa v najmočnejši ligi drugič v zgodovini kluba, prvič v sezoni 2014/15. 

V tekmi za obstanek/napredovanje sta se pomerila Zavrč in Aluminij. Čeprav je Zavrč zmagal s skupnim izidom obeh tekem 4–3, pa je ostal brez licence zaradi finančnih razlogov.  Zato je NZS za popolnitev lige povabila Aluminij, ki ga je tudi sprejel.  Aluminij je nazadnje v najmočnejši ligi igral v sezoni 2012/13.

Stadioni in lokacija ekip

1Samo kapaciteta sedišč. Nekateri stadioni imajo tudi stojišča.  2Radomlje tekme igra v Domžalah, saj njihov stadion v Radomljah ne ustreza kriterijam NZS.

Trenerji in kapetani

Lestvica

Tekme odigrane 23. oktober 2016   Vir: Uradna stran PLTS  Ekipa za zmago prejme 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk.   Pravila razvrščanja: 1. točke, 2. medsebojne razmerje točke, 3. medsebojno razmerje golov, 4. medsebojno število zadetkov, 5. razmerje v golih, 6. število zadetkov

Pozicija po krogih

Rezultati

Prvi del sezone

 Tekme odigrane 23. oktober 2016.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Drugi del sezone

Tekme odigrane v letu 2017.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Statistika

Lista najboljših strelcev

Vir:Uradna stran PLTS

Lista najboljših asistentov

Vir:PrvaLiga official website

Zunanje povezave
Uradna stran PLTS

Reference

2016/17
2016 v Sloveniji
2016 v športu
2017 v Sloveniji
2017 v športu